Dalmatinska nogometna liga - Sjeverna skupina je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1990./91., petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. ujedno posljednjeg u kojem su sudjelovali hrvatski klubovi  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Nova zora" iz Filipjakova (današnji Sveti Filip i Jakov).  
Zbog nestabilne političke situacije, tzv. "Balvan revolucije", početka okupacije Hrvatske i samog Domovinskog rata, natjecanje se odvijalo otežano, te nisu odigrane sve utakmice (klubovi su imali 3-9 neodigranih utakmica).  
2. svibnja 1992. je poginuo Fanko Lisica kao pripadnik redarstvenih snaga MUP-a, te ujedno i nogometaš "Gorana" iz Bibinja u okršaju sa srpskim pobunjenicima.

Ljestvica  

 Filipjakov - tadašnji naziv za Sveti Filip i Jakov 
 u natjecanju je ostalo više neodigranih utakmica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Dalmatinska liga - Južna skupina 1990./91.
 Dalmatinska liga - Srednja skupina 1990./91. 
 Hrvatska liga - Jug 1990./91.

Vanjske poveznice

Izvori 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", br. 14550, god. XLVIII, objavljeno 3. lipnja 1991., str. 22-23, preuzeto 24. studenog 2019. 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1990. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1991. godina 
 Drago Marić: 100 godina nogometa u zadarskom kraju, zadar, 1995., , str. 126-136 
 Marko Marin: NK Raštane : 1976. – 2016. : ponos sela i Ravnih kotara : / a tek nam je 40 godina, Zadar, 2017., , str. 26-31 
  

1990-91 sjever
1990-91
Dalmacija-Sjever